

Biografia
È in possesso della cittadinanza austriaca: suo padre proviene infatti da Burgenland, mentre sua madre è viennese.

Carriera

Club
Gyaki giocò per il Calgary Storm, prima di passare allo Sheffield United. Il 6 giugno 2007, fu ingaggiato dai tedeschi dell'Hansa Rostock, ma giocò soltanto nella squadra riserve. Il 27 maggio 2009, il suo contratto giunse alla scadenza.

Nazionale
Gyaki fu tra i convocati del campionato nordamericano Under-20 2005. Pochi mesi dopo, partecipò anche al mondiale di categoria.

Note

Collegamenti esterni